Богово — название населённых пунктов.

Россия 
 Богово — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость.
 Богово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, МО Пушкиногорье.
 Богово — деревня в Ефремовском районе Тульской области.